Leopold V. je jméno těchto panovníků:

 Leopold V. Babenberský (1157–1194) – rakouský vévoda v letech 1177–1194 a štýrský vévoda 1192–1194
 Leopold V. Habsburský (1586–1632) – rakousko-tyrolský arcivévoda

Podobné rozcestníky 
 Leopold I. (rozcestník)
 Leopold II. (rozcestník)
 Leopold III.
 Leopold IV.

Rozcestníky - panovník